Szwajcaria:
 Le Bémont – gmina w kantonie Jura, w okręgu Franches-Montagnes

Osoby:
 Gustave Bémont – francuski chemik

Zobacz też:
 Russy-Bémont